Владисла́в Никола́евич Во́лков (23 ноября 1935, Москва, СССР — 30 июня 1971) — советский лётчик-космонавт СССР № 20, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно).

Погиб при разгерметизации спускаемого аппарата во время посадки корабля «Союз-11».

Биография 
Владислав Волков родился 23 ноября 1935 года в семье бригадира Филёвского филиала ЦКБМ.
 учился в московской школе № 212, где физику преподавал Каменецкий С. Е., создатель научной школы методистов-физиков.
 1953 год — поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе
 1959 год — начал работу в ОКБ-1 (КБ Королёва), участвовал в создании многих образцов космической техники, в том числе космических кораблей Восток и Восход
 1966 год — зачислен в отряд космонавтов (Группа гражданских специалистов № 2)
 1969 год — совершил свой первый полёт в качестве бортинженера корабля «Союз-7» (12—17 октября). Полёт продолжался 4 суток 22 часа 40 минут 23 секунды.
 1971 год — совершил полёт в качестве бортинженера космического корабля Союз-11 и орбитальной космической станции Салют-1. Полёт продолжался 23 дня 18 часов 21 минуту 43 секунды. При спуске произошла разгерметизация спускаемого аппарата Союз-11, экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева погиб.

Статистика

Тело было кремировано. Урна с прахом была помещена 3 июля в Кремлёвской стене (Некрополь у стен Кремля).

Награды и звания 
 22 октября 1969 года — Герой Советского Союза (медаль № 10722).
 30 июня 1971 года — Дважды Герой Советского Союза, посмертно.
 Два ордена Ленина (22.10.1969, 30.06.1971).
 Медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР.
 Почётный гражданин Караганды (23.10.1969), Кирова (25.03.1970), Калуги (17.10.1969).
 Заслуженный мастер спорта СССР (1969)
 1970 год — избран председателем Федерации спортивной акробатики СССР.
 Почётный знак ВЛКСМ

Автор книг 
 Волков В. Н. Шагаем в небо, 1971.

Память 
 Научно-исследовательское судно «Космонавт Владислав Волков».
 Кратер на Луне.
 Малая планета (1790) Волков.
 Улицы во многих городах (в Ростове-на-Дону в Северном жилом массиве, Черкассах и Орске в год смерти троих космонавтов появились улицы, названные их именами), Кропивницком, Коростене, квартал в Луганске, бронзовый бюст (Скульптор — Г. М. Тоидзе, архитекторы — И. М. Студенкин, Б. И. Тхор) в Москве на улице Космонавта Волкова, бюст в Ташкенте во дворе школы № 225, памятная доска на одной из школ на улице его имени в Кирове.
 Именем Владислава Волкова, Георгия Добровольского, Виктора Пацаева, а также Владимира Комарова названы четыре планеты в популярной компьютерной игре Mass Effect 2 (созвездие «Память» скопления «Центр Аида»).

 Скверы в Москве (там же установлен его бюст) и Калуге.
 Московская школа № 212, в которой учился В. Н. Волков, носит его имя.
 Увековечен в скульптурной композиции «Павший астронавт» — единственной художественной инсталляции на Луне.
 C 1973 года в СССР стали проводить международный турнир спортивных акробатов посвящённые памяти В. Н. Волкова «Кубок Волкова». Эти соревнования получили статус неофициального чемпионата мира.

Фильмы 
 Крутые дороги космоса — СССР, Центрнаучфильм, 1972.
 Добровольский, Волков, Пацаев. Вернуться и умереть — Россия, Первый канал, Тайны века, 2006.
 Гибель «Союза» — Россия, телекомпания «Останкино», ТРК «Петербург — Пятый канал», 2008.

Семья 
Отец — Николай Григорьевич Волков (1914) — бригадир Филёвского филиала ЦКБМ, на пенсии.

Мать — Ольга Михайловна Волкова (Котова) (1912) — домохозяйка.

Брат — Борис Николаевич Волков (1938) — инженер КБ «Салют»

Жена — Людмила Александровна Волкова (Бирюкова) (1937) — инженер-экономист Минпищепрома.

Сын — Владимир Владиславович Волков (1958)

Факты 

 В фильме «Вирус» местом действия было российское научно-исследовательское судно «Академик Владислав Волков» (вероятно, отсылка к НИС «Космонавт Владислав Волков»), которым на самом деле, был выведенный из состава американского флота «General Hoyt S. Vandenberg».
 В отряде космонавтов его обычно называли «Вадим».

См. также 
 Список погибших космонавтов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Московского авиационного института
Дважды Герои Советского Союза
Почётные граждане Караганды
Почётные граждане Кирова
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Погибшие космонавты СССР
Погибшие космонавты
Почётные граждане Калуги
Погибшие в авиакатастрофах в Казахской ССР
Почётные граждане Байконура